Северна Македония може да се отнася за:
 Република Северна Македония – държава в Югоизточна Европа
 Северна Македония – част от географската област Македония
 „Северна Македония“ – книга от Йордан Иванов